Anden kan avse:

 Anden – i teologiskt språkbruk syftar det på den helige Ande